Mogra est un terme générique hindi pouvant désigner :
le chaulmoogra, un arbre et ses dérivés médicamenteux,
le Jasminum sambac, une espèce de jasmin indienne, dont le nom est aussi connu sous les formes mograw ou en gujarati, mogro.